Una scala di valutazione, in medicina, è un metodo utilizzato per quantificare un determinato rischio o una condizione di un paziente.

Le scale possono essere usate per verificare un danno in corso, per un danno che può avvenire o per verificare la funzionalità.

Tipologie di scale di valutazione 
Le scale, utilizzate soprattutto dal professionista sanitario Infermiere, possono misurare diversi aspetti dell'alterazione della salute:
Lesioni da pressione rischio che il paziente si ferisca stando a letto
Norton
Gosnell
Lowthian
Pritschard
Jones e Millman
Knoll
Braden e Bergstrom
Waterlow
Exoton-Smith
Coscienza se il paziente ha perso o rischia di perdere il suo stato di coscienza e quindi di valutare il suo stato neurologico
AVPU utilizzata solo nell'emergenza extraospedaliera
Rudkin
Glasgow Coma Scale
Pediatric Glasgow Coma Scale GCS per bambini
Depressione
Scala di valutazione di Hamilton
Scala di Maslach
Demenza
Clinical Demential Rating
Attinenze sessuali
Scala Kinsey
Dolore
Visual Analogic Scale
scala numerica verbale
scala valutazione verbale
scala espressioni facciali
Dolore pedriatico
Pipp
Cries
Nips
Edin
Autosufficienza
Instrumental Activities of Daily Living
Activities of Daily Living
Disco
Cadute valuta il rischio di cadute
Conley 
Tinetti
Morse J. M.
Stratify
Qualità della vita
scala di Karnofsky
indice di Barthel
Ansia
Townsend 
Disfagia
Dysphagia Outcome and Severity Scale
Test dell'acqua
Valutazione delle funzioni cognitive
Mini Mental State Examination (MMSE)

Collegamenti esterni
 

Procedure diagnostiche